

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Troszki – przysiółek wsi Kłodnica w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów 
 Troszki – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska